Na ovom spisku se nalaze mostovi, uglavnom, objekti koji se vode kao spomenici kulture uz određen broj objekata koji su na listi po slobodnom izboru.

Култура Србије
Мостови у Србији